Das zwanzigste Jahrhundert (20. Jahrhundert) steht für:

 Das zwanzigste Jahrhundert (1890–1896), antisemitische Monatsschrift
 Das zwanzigste Jahrhundert, reformkatholische Zeitschrift (1902–1908), siehe Freie deutsche Blätter
 Das XX. Jahrhundert, deutsche Monatsschrift (1939–1944), siehe Die Tat (Monatszeitschrift)
 Mein 20. Jahrhundert, ungarischer Film von Ildikó Enyedi (1989)

Siehe auch:
 Der Mythus des 20. Jahrhunderts
Label Patrimoine du XXe siècle
Ballet du XXe siècle
Le Vingtième Siècle
Twentieth Century